El nombre de Juan Vázquez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan Vázquez (ca. 1500-1563). Compositor español del Renacimiento.
 Juan Vázquez de Molina (c.1500-1570). Político español del siglo XVI.
 Juan Vázquez de Coronado (1540–1565). Adelantado y conquistador español.
 Juan Vázquez de Mármol (s.XVI–c.1615) Sacerdote y escritor español de la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, nacido probablemente en Granada.
 Juan Vázquez de Mella (1861–1928). Político tradicionalista, escritor y filósofo español, ideólogo del carlismo durante la Restauración.
 Juan Gabriel Vásquez (1973-). Escritor colombiano.
 Juan Manuel Vázquez (1994-). Futbolista argentino nacido en Buenos Aires.